Graeber ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Graeber (* 1952), deutscher Althistoriker
 David Graeber (1961–2020), US-amerikanischer Ethnologe und Anarchist
 Franz Friedrich Graeber (1784–1857), evangelischer Geistlicher und Generalsuperintendent
 Friedrich Graeber (1848–1917), deutscher Architekt und Bauforscher
 Helene Graeber auch Maria Helene Graeber (1886–1964), deutsche Sozialarbeiterin der Inneren Mission
 Harry Graeber (* 1951), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Graeber († 1865), preußischer Kreissekretär und auftragsweise Landrat in Mayen
 Johannes Graeber (1887–1959), deutscher evangelischer Geistlicher und Superintendent  
 Otto Graeber (1926–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Graeber (1850–1927), Vorsitzender des Hauptkriegerverbandes in Berlin

Siehe auch:
 Gräber
 Greber
 Graebert